Квалификация женского хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр 2014 года определяется по мировому рейтингу ИИХФ после чемпионата мира 2012 года. Пять лучших команд в мировом рейтинге получают автоматическое место на Олимпийских играх, сборная России квалифировалась как хозяйка Олимпиады, остальные две команды имели возможность попасть на Игры через квалификационные турниры.

Квалифицирующиеся команды 

^ Результаты последнего чемпионата мира, проходившего в США, имели наибольший вес в рейтинге.

Предварительная квалификация 

Соревнования в группе G проходили с 12 по 14 октября 2012 года в Барселоне (Испания), в то время как турнир группы H прошёл с 27 по 30 сентября 2012 года в польском городе Ястшембе-Здруй. Дания и Словения, имеющие наибольший рейтинг в своих группах имела право стать хозяйками соревнований, но они отказались. Победители групп переходили в следующий раунд квалификации.

Группа G 

Время местное (UTC+2).

Группа H 

Время местное (UTC+2).

Пре-квалификация 

Пре-квалификация в двух группах проходила с 8 по 11 ноября 2012 года в Шанхае (Китай) и Валмиере (Латвия). Победители групп выходят в финальный квалификационный раунд.

Группа E 

Время местное (UTC+8).

Группа F 

Время местное (UTC+2).

Финальная квалификация 

Финальная квалификация проходила в двух группах с 7 по 10 февраля 2013 года. Матчи прошли в Попраде (Словакия) и Вайдене (Германия). Победители групп квалифицируются на олимпийский турнир.

Группа C 

Время местное (UTC+1).

Группа D 

Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки